Кочак (, ) — фамилия. Известные носители:

 Кочак, Абдюлькадир (род. 1981) — турецкий боксёр.
 Кочак, Тибор (род. 1954) — венгерский композитор.